Эчеберриа, Эчеберрия () — баскская фамилия. Известные носители:

 Эчеберрия, Беньят (род. 1987) — испанский футболист.
 Эчеберрия, Луис Мария (1940—2016) — испанский футболист.
 Эчеберриа, Хосеба (род. 1977) — испанский футболист.

См. также 
 Эчеверриа
 Эчеверия